Saint-Jean-le-Vieux puede referirse a: 

 Saint-Jean-le-Vieux, comuna de Ain (Francia).
 Saint-Jean-le-Vieux, comuna de Isère (Francia).
 Saint-Jean-le-Vieux, comuna de Pirineos Atlánticos (Francia).